

Населені пункти та їхні частини
 Реково — село в гміні Завідз Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Реково — село в гміні Битів Битівського повіту Поморського воєводства
 Реково — село в гміні Радово-Мале Лобезького повіту Західнопоморського воєводства
 Реково — село в гміні Полянув Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Реково — село в гміні Волін Каменського повіту Західнопоморського воєводства
 Реково — село в гміні Кобилянка Старгардського повіту Західнопоморського воєводства
 Реково — частина села Хмельно в гміні Хмельно Картузького повіту Поморського воєводства
 Реково — осада в гміні Камень-Поморський Каменського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки